Příjmení Jonák může označovat tyto osobnosti:

 Alois Jonák (* 1925) – československý fotbalový brankář
 Eberhard Jonák (1820–1879) – český politik, ekonom a právník
Eleonora Jonáková (1821–1874) – česká učitelka a ředitelka škol, sestra Eberharda Jonáka
 Ivan Jonák (1956–2016) – český podnikatel, vězněný za vraždu
 Jiří Jonák (* 1963) – československý lední hokejista
 Vít Jonák (* 1991) – český lední hokejista

Podobná příjmení 
 Jonak
 Jonáš